Coldwater Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Coldwater Township (Arkansas)
 Coldwater Township (Iowa)
 Coldwater Township (Kansas)
 Coldwater Township (Branch County, Michigan)
 Coldwater Township (Isabella County, Michigan)
 Coldwater Township (Missouri)
 Coldwater Township (Oklahoma)